Piața Victoriei se poate referi la:
Piața Victoriei din București
Piața Victoriei (stație de metrou)
Piața Victoriei din Timișoara